

Wydarzenia 

 Azja
 Sulla zawarł pokój z Mitrydatesem w Dardanos

Urodzili się 
 Brutus, adiutant Cezara (zm. 43 p.n.e.)
 Atia Starsza, matka Oktawii Młodszej i Oktawiana Augusta  (zm. 43 p.n.e.)